Laudo Cleveland puede referir a dos laudos arbitrales firmados por el presidente de Estados Unidos Grover Cleveland:

 Laudo Cleveland, respecto de la validez del tratado Cañas-Jerez entre Nicaragua y Costa Rica, el 22 de marzo de 1888;
 Laudo Cleveland, entre Argentina y Brasil, el 5 de febrero de 1895.